Rezultati Prvenstva Anglije 1961 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Angela Mortimer je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Sandra Reynolds (Polfinale)
  Margaret Smith (Četrtfinale)
  Adrianne Haydon (Četrti krog)
  Lesley Turner (Drugi krog)
  Yolande Ramirez (Četrtfinale)
  Christine Truman (Finale)
  Angela Mortimer (Prvakinja)
  Karen Hantze (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1961